Olimpiai játékok
 Olimpiai játékok, az újkori több sportot magába foglaló nemzetközi sportversenysorozat
 Olümpiai játékok, az ókori több sportot magába foglaló sportversenysorozat
Olimpia / Olympia
 Olimpia, keresztnév
 Olimpia, szőlőfajta
 Olympia, Washington állam fővárosa az USA-ban
Művészet
 Az olimpia, Antonio Vivaldi operája
 Olympia, Molnár Ferenc színműve
 Olympia, Édouard Manet festménye
 Olympia, Bryan Ferry albuma
 Olympia, a Marvel Extra képregénysorozat 21. számának egyik dokumentációja
 Olympia, Gaspare Spontini operája
 Olympia, a volt Decca zenekar
 Olympia, híres párizsi zenés színház
 Olympia, csehszlovák könyvkiadó
Lásd még
 Olümpia, az Olümpiai játékoknak helyet adó ókori város, ma romváros Görögország déli részén
 Olümposz, Görögország legmagasabb hegycsúcsa, a görög mitológiában az istenek lakhelye